Bertrange kan syfta på följande platser

Frankrike 

 Bertrange, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Luxemburg 

 Bertrange, Luxemburg, huvudort i kommunen Bertrange, 
 Bertrange, Luxemburg (kommun), kommun i kantonen Luxemburg